Termin -{H}- ima više značenja.
 H (slovo latinice)
 H (ćiriličko)
 Vodonik, hemijski element